Melos hace referencia a varios artículos:

 Melos o Milo, isla volcánica griega del mar Egeo.
 MELOS, proyecto de la agencia espacial japonesa para la exploración de Marte por medio de un rover y orbitadores.
 Editorial Melos, editorial argentina especializada en música.